Aigremont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aigremont, Yvelines, 
 Aigremont, Gard, 
 Aigremont, Haute-Marne, 
 Aigremont, Yonne,